Brokenback Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brokenback Mountain (Tennessee)
 Brokenback Mountain (Virginia)